L'Agenzia Anadolu (in turco: Anadolu Ajansı) è un'agenzia di stampa di proprietà del governo della Turchia. La sua sede si trova ad Ankara.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Aziende turche
Agenzie di stampa